Лаг ( — отставание, запаздывание) — может означать:

 Лаг, лага (строит.) — брусок, предназначенный для настила на него напольной доски или кровельного листа.
 Лаг (экономика) — экономический показатель, характеризующий временной интервал между двумя взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых является причиной, а второе — следствием.
 Лаг — борт судна («стать лагом к волне», «швартоваться лагом», «палить лагом» — стрелять всеми орудиями борта).
 Лаг — ряд или слой бочек.
 Лаг (инновационный процесс) — время от появления новой идеи до её воплощения в жизнь, когда она начинает приносить доход.
 Лаг — созвездие.

В технике 
 Лаг — прибор, предназначенный для измерения скорости судна и пройдённого им расстояния.
 Лаг (фото) — задержка между нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата и фактическим открытием затвора.
 Лаг — задержка между действиями пользователя и откликом приложения, будь-то игры, приложения реального времени или интернет-сервиса.

Персоналии 
 Лаг () — греческий аристократ из Эордеи, отец Птолемея I.
 Лаг — сын первого царя эллинистического Египта Птолемея I Сотера.

Аббревиатура, сокращение 
 Лаг — часть составных слов, в которых она означает слово «лагерь». См. .
 ЛАГ — Лаборатория генетики (обр. и наука)
 ЛАГ — Латиноамериканская ассоциация государств (орг.)
 ЛАГ — Лёгочная артериальная гипертензия (мед.)
 ЛАГ — Лига арабских государств
 ЛАГ — Лига арендаторов госимущества
 ЛАГ — Лос-Анджелес Гэлакси
 ЛАГ — Львовская академическая гимназия

См. также 

 Распределённый лаг

Примечания